Рада інформаційних стратегій України (РІСУ) — координаційний підрозділ зі стратегічних комунікацій, який узгоджує стратегії, ресурси та ініціативи ключових українських державних інституцій, децентралізованих ініціатив та груп волонтерів на інформаційному фронті, і аналітичних центрів.

Рада була створена з ініціативи аналітичного центру Open Minds Institute для боротьби з пропагандою та дезінформацією.

Рада інформаційних стратегій України (РІСУ)тісно співпрацює з:
 українським бізнесом, стартапами, медіаагентствами
 експертами з кібервійни, стратегічних комунікацій, психологічних операцій, політичної психології
 урядовими структурами України
 децентралізованими ініціативами (креативними агенціями, лідерами думок в соціальних мережах та спеціалістами з маркетингу)

Посилання 

Громадські організації України